Президентские выборы в Алжире прошли 9 апреля 2009 года.

Отмена ограничения количества сроков 
Совет министров объявил 3 ноября 2008 года, что планируемая конституционная поправка отменяет ограничение президента двумя сроками. Таким образом, президент Абдель Азиз Бутефлика мог выставить свою кандидатуру в третий раз. 12 ноября 2008 года Народное национальное собрание поддержало снятие ограничения, хотя Объединение за культуру и демократию голосовало против.

Результаты 
Результаты президентских выборов в Алжире 9 апреля 2009 года
|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=left colspan=2|Кандидат — Партия
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Голоса
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|%
|-
|bgcolor="#ff7070"|
|align=left|Абдель Азиз Бутефлика — Фронт национального освобождения
|align="right" | 12 911 705
|align="right" |84,24
|-
|bgcolor="#8A0000"|
|align=left|Луиза Ханун — Рабочая партия
|align="right" | 604 258
|align="right" |4,22
|-
|bgcolor="#000000"|
|align=left|Мусса Туати — Алжирский национальный фронт
|align="right" | 330 570
|align="right" |2,31
|-
|bgcolor="#009900"|
|align=left|Джахид Юнси — Движение за национальную реформу
|align="right" | 176 674
|align="right" |1,37
|-
|bgcolor="#720A0B"|
|align=left|Али Фавзи Ребаин — Ahd 54
|align="right" | 133 129
|align="right" |0,93
|-
|
|align=left|Мохаммед Саид — Партия справедливости и свободы
|align="right" | 132 242
|align="right" |0,92
|-
|
|align=left|Недействительных бюллетеней
|align="right" | 1 042 727
|align="right" |7,25
|-
|align=left colspan=2 style="background-color:#E9E9E9"|Всего (явка 74,54 %)
|width="75" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|15 351 305
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"| 
|-
|colspan="4" align=left|Источник: presse-dz.com 
|}

Официальная явка была опротестована оппозицией, некоторые её представители заявляли, что реальная явка составляла 16 %. Неформальные наблюдатели от посольства США называли явку максимум 25-30 %.

Примечания 

Выборы в Алжире
Алжир
2009 год в Алжире